Unter Dihydropyridin versteht man folgende chemische Verbindungen:

 1,2-Dihydropyridin
 1,4-Dihydropyridin
 2,5-Dihydropyridin